Thompson Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Thompson Island (ö i Antarktis),

Australien 

 Thomson Islet, ö, Queensland,

Kanada 

 Thompson Island, Nunavut, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar